Jacques Bourdon (réalisateur) (1925-1991), réalisateur français.
 Jacques Bourdon (professeur) (1946-2015), professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille III.